St. Michaels  – census-designated place della Contea di Apache, Arizona
 St. Michaels  – città della Contea di Talbot, Maryland

Pagine correlate 
 Saint Michael
 Sankt Michael
 Michaels
 San Michele (disambigua)